El Torneig de Wimbledon 2016, conegut oficialment com a Wimbledon Championships 2016, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre gespa que pertany a la categoria de Grand Slam. La 130a edició es va celebrar entre 27 de juny i el 10 de juliol de 2016 a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, barri de Londres, Anglaterra.

Notícies 
 L'escocès Andy Murray va guanyar per segona ocasió a Wimbledon (2013) i el tercer Grand Slam de la seva carrera. Havia disputat les tres finals de Grand Slam de l'any però en els dos anteriors no havia aconseguit el títol. Aquesta era l'onzena final de Grand Slam que disputava, i per primer cop ho feia amb un tennista diferent a Roger Federer i Novak Đoković. El seu rival en la final, Milos Raonic, va disputar la primera final de Grand Slam de la seva carrera i va esdevenir el primer tennista canadenc masculí que disputava una final de Grand Slam, la seva compatriota Eugenie Bouchard ho va aconseguir en categoria femenina dos anys abans.
 L'estatunidenca Serena Williams es va imposar novament en la final per segon any consecutiu, i per setena vegada en la seva carrera (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015). Aquest significà el seu 22è títol individual de Grand Slam i va empatar amb Steffi Graf en el segon lloc en la classificació de més títols individuals de Grand Slam, a només dos de Margaret Court. Com Murray, també havia va perdre les dues primeres finals de Grand Slam de l'any. També significava el segon títol de l'any. La seva rival, l'alemanya Angelique Kerber disputava tot just la seva segona final de Grans Slam, precisament havia guanyat la primera a l'Open d'Austràlia 2016 contra Williams.
 La parella masculina formada pels francesos Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut va guanyar el seu segon títol de Grand Slam i es van consolidar com a millor parella de l'any. Amb aquest títol es trencava una ratxa d'onze finals de Grand Slam guanyades per parelles diferents.
 La parella formada per les germanes estatunidenques Serena i Venus Williams van aconseguir el títol a Wimbledon per sisena vegada (2000, 2002, 2008, 2009, 2012). Aquesta és la catorzena final de Grand Slam que disputaven les germanes, totes resoltes amb victòria. Serena va guanyar la final només quatre hores després d'haver guanyat la final individual, i significava el quart doblet individual-dobles que guanyava a Wimbledon.
 La parella mixta formada per la local Heather Watson i el finlàndès Henri Kontinen van guanyar el primer títol de Grand Slam de les respectives trajectòries, de fet, fou el primer torneig que van jugar com a parella. Kontinen va esdevenir el primer tennista finlandès en guanyar un títol de Grand Slam.
 Per primera vegada des de 2004, i tot just per quarta vegada en la història del torneig, es van disputar diversos partits en el middle Sunday, el diumenge de la primera setmana que tradicionalment és dia de descans. Durant la primera setmana es van acumular molts partits sense disputar per interrupcions de la pluja.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (3a ronda)
  Andy Murray (campió)
  Roger Federer (semifinals)
  Stan Wawrinka (2a ronda)
  Kei Nishikori (4a ronda)
  Milos Raonic (final)
  Richard Gasquet (4a ronda)
  Marin Čilić (quarts de final)
  Dominic Thiem (2a ronda)
  Tomáš Berdych (semifinals)
  David Goffin (4a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarts de final)
  David Ferrer (2a ronda)
  Roberto Bautista Agut (3a ronda)
  Nick Kyrgios (4a ronda)
  Gilles Simon (2a ronda)
  Gaël Monfils (1a ronda)
  John Isner (3a ronda)
  Bernard Tomic (4a ronda)
  Kevin Anderson (1a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (1a ronda)
  Feliciano López (3a ronda)
  Ivo Karlović (2a ronda)
  Alexandre Zverev (3a ronda)
  Viktor Troicki (2a ronda)
  Benoit Paire (2a ronda)
  Jack Sock (3a ronda)
  Sam Querrey (quarts de final)
  Pablo Cuevas (1a ronda)
  Aleksandr Dolgopòlov (2a ronda)
  Joao Sousa (3a ronda)
  Lucas Pouille (quarts de final)

Individual femení 
  Serena Williams (campiona)
  Garbiñe Muguruza (2a ronda)
  Agnieszka Radwańska (4a ronda)
  Angelique Kerber (final)
  Simona Halep (quarts de final)
  Roberta Vinci (3a ronda)
  Belinda Bencic (2a ronda)
  Venus Williams (semifinals)
  Madison Keys (4a ronda)
  Petra Kvitová (2a ronda)
  Timea Bacsinszky (3a ronda)
  Carla Suárez Navarro (4a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (4a ronda)
  Samantha Stosur (2a ronda)
  Karolína Plíšková (2a ronda)
  Johanna Konta (2a ronda)
  Elina Svitolina (2a ronda)
  Sloane Stephens (3a ronda)
  Dominika Cibulková (quarts de final)
  Sara Errani (2a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (quarts de final)
  Jelena Janković (2a ronda)
  Ana Ivanović (1a ronda)
  Barbora Strýcová (3a ronda)
  Irina-Camelia Begu (1a ronda)
  Kiki Bertens (3a ronda)
  CoCo Vandeweghe (4a ronda)
  Lucie Šafářová (4a ronda)
  Daria Kasatkina (3a ronda)
  Caroline Garcia (2a ronda)
  Kristina Mladenovic (1a ronda)
  Andrea Petkovic (2a ronda)

Dobles masculins 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campions)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarts de final)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarts de final)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (1a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (3a ronda)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (3a ronda)
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (1a ronda)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (3a ronda)
  Dominic Inglot /  Daniel Nestor (2a ronda)
  Henri Kontinen /  John Peers (quarts de final)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (semifinals)
  Treat Huey /  Max Mirnyi (semifinals)
  Juan Sebastian Cabal /  Robert Farah (2a ronda)
  Radek Štepánek /  Nenad Zimonjić (3a ronda)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (3a ronda)
  Mate Pavić /  Michael Venus (3a ronda)

Dobles femenins 
  Martina Hingis /  Sania Mirza (quarts de final)
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (quarts de final)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (2a ronda)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (quarts de final)
  Timea Babos /  Iaroslava Xvédova (final)
  Andrea Hlavackova /  Lucie Hradecka (3a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (1a ronda)
  Julia Görges /  Karolína Plíšková (semifinals)
  Xu Yifan /  Zheng Saisai (1a ronda)
  Raquel Atawo /  Abigail Spears (semifinals)
  Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik (1a ronda)
  Margarita Gasparyan /  Monica Niculescu (1a ronda)
  Vania King /  Al·la Kudriàvtseva (2a ronda)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (3a ronda)
  Sara Errani /  Oksana Kalashnikova (1a ronda)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (2a ronda)

Dobles mixts 

  Sania Mirza /  Ivan Dodig (2a ronda)
  Ielena Vesninà /  Bruno Soares (2a ronda)
  CoCo Vandeweghe /  Horia Tecau (2a ronda)
  Chan Hao-ching /  Max Mirnyi (2a ronda)
  Chan Yung-jan /  Nenad Zimonjić (3a ronda)
  Andrea Hlavackova /  Łukasz Kubot (3a ronda)
  Raquel Atawo /  Raven Klaasen (2a ronda)
  Kiki Bertens /  Jean-Julien Rojer (2a ronda)

  Lucie Šafářová /  Radek Štepánek (3a ronda)
  Andreja Klepač /  Alexander Peya (quarts de final)
  Katarina Srebotnik /  Marcin Matkowski (quarts de final)
  Chuang Chia-Jung /  Daniel Nestor (2a ronda)
  Anastassia Rodiónova /  Rohan Bopanna (3a ronda)
  Iaroslava Xvédova /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinals)
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah (final)
  Martina Hingis /  Leander Paes (3a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí  
 Quadre individual femení  
 Quadre dobles masculins  
 Quadre dobles femenins  
 Quadre dobles mixts 

2016
Wimbledon 2016, Torneig de